Вестштрассе () (улица Западная) — употребительное название улиц в немецкоязычных странах:
 Вестштрассе (Ален) — улица в Алене
 Вестштрассе (Аугсбург) — улица в Аугсбурге
 Вестштрассе (Ахен) — улица в Ахене
 Вестштрассе (Бад-Зальцуфлен) — улица в Бад-Зальцуфлене
 Вестштрассе (Бад-Эйнхаузен) — улица в Бад-Эйнхаузене
 Вестштрассе (Бергхайм) — улица в Бергхайме
 Вестштрассе (Берлин) — улица в Берлине
 Вестштрассе (Билефельд) — улица в Билефельде
 Вестштрассе (Бонн) — улица в Бонне
 Вестштрассе (Бохум) — улица в Бохуме
 Вестштрассе (Брауншвайг) — улица в Брауншвайге
 Вестштрассе (Дессау) — улица в Дессауе
 Вестштрассе (Динслакен) — улица в Динслакене
 Вестштрассе (Дормаген) — улица в Дормагене
 Вестштрассе (Дрезден) — улица в Дрездене
 Вестштрассе (Дюссельдорф) — улица в адм. р-не Бенрат, Дюссельдорф
 Вестштрассе (Коттбус) — улица в Коттбусе
 Вестштрассе (Хемниц) — улица в Хемнице

Примечания